Анто́нио О́льмо Рами́рес (; , Сабадель) — испанский футболист, выступал на позиции защитника. Известен по выступлениям за «Барселону». Имеет на своём счету 13 матчей в составе национальной сборной.

Карьера

Клубная 
Ольмо — воспитанник кантеры «Барселоны». С 1971 по 1976 год выступал за вторую команду, с промежутком в один сезон, в котором он был отдан в аренду «Калелье».

В сезоне 1976—77 Ольмо дебютировал в основной команде «Барселоны». Сразу же защитник закрепился в основе, проведя 32 матча в том чемпионате. Антонио образовал сильную связку с Мигели и до 1982 года был важным для команды игроком. Роль Ольмо уменьшилась с приходом другого защитника, Алешанко. В последних двух сезонах Антонио почти не играл, и после чемпионата 1983—84, в возрасте 30 лет, он завершил карьеру. За 8 сезонов в «Барселоне» Ольмо сыграл 188 матчей в Примере и трижды стал чемпионом Испании.

Международная 
В составе олимпийской сборной Ольмо участвовал в Олимптаде 1976 года.

Во взрослой команде дебютировал в 1977 году. Участвовал в чемпионате мира 1978 и чемпионате Европы 1980 года. Всего на счету Ольмо 13 матчей за сборную.

Тренерская 
После завершения карьеры игрока год работал с клубом «Сабадель» в качестве главного тренера.

Достижения 
 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 1978, 1981, 1983
 Обладатель Суперкубка Испании: 1983
 Обладатель Кубка лиги: 1984
 Победитель Кубка обладателей кубков: 1979, 1982

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Сабаделе
Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года